Cette page contient les pages d'homonymie de Ita, Itá et ITA.

Ita est un nom propre utilisé comme prénom et comme toponyme.

ITA est un sigle, un acronyme et un code.

Personnalité 
 , nonne irlandaise du .

Prénom 
Ita est un prénom, autre forme de , , Itta ou .

En République démocratique du Congo, Ita est un diminutif d'Itango qui signifie soleil ; ce prénom est généralement attribué aux nouveau-nés à qui l'on souhaite longévité et réussite.

Cyclones portant ce prénom 
 Cyclone Ita, formé le , qui a frappé le nord-est de l'Australie le

Toponyme 

 Itá, une ville du Brésil ;
 Itá, une ville du Paraguay.

 , un fleuve brésilien aussi appelé Ita.

Sigle 
ITA est un sigle qui peut faire référence à 
 Ivoirienne de transports aériens, une société ivoirienne de transport aérien ;
 ingénieurs, techniciens, administratifs, des personnels non enseignants relevant des établissements et des services administratifs de l'enseignement et de la recherche publique français ;
 Institut de technologie agroalimentaire, établi au Québec ;
 Institut technique agricole ;
 Informatique Théorique et Applications, une revue.
 International Trade Administration ou Agence pour le commerce international, une institution fédérale américaine.
ITA Airways, une compagnie aérienne

Code 
ITA ou ita est un code qui peut signifier :
 ITA, Italie ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 ita, Italien ;
 selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Compagnie aérienne 
ITA est une compagnie aérienne italienne, succédant à Alitalia.

Notes et références 

Prénom germanique
Prénom féminin
Code